Algar (geomorfologia) — tipo de cavidade no solo
 Algar (Espanha) — município
 Grupo Algar — grupo empresarial brasileiro

Desambiguações de topônimos